Miejscowości w USA:
 Prattville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Autauga
 Prattville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas